Arnica — может означать:
 Arnica — род цветковых растений семейства Астровые
 Arnica (бренд) — турецкий бренд бытовой техники